

Tablice

NS Sisak

NS Kutina

NS Novska 

Napomena:
Iako je prvenstvo osvojilo NK Jedinstvo Drenov Bok, u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku se plasirala drugoplasirana NK Croatia Stara Subocka.

Izvori 

 Glasilo #16/2013 Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije 
 Glasilo #17/2013 Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije 

2012-13
sisačko-moslavačka-3